Szuzuki Hirosi (1933) olimpiai ezüstérmes japán úszó
 Szuzuki Hirosi (1973) japán bobos, olimpikon